Іван VI — папа Римський.
 Іван VI Антонович — російський імператор.
 Іван VI — патріарх Константинопольський.